Веинте де Абрил има више значења:

 Веинте де Абрил (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Абрил (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Абрил (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинте де Абрил, Лас Делисијас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Веинте де Абрил, Хоја де Салас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику